

Lokalizacje

Niemcy 
 Engelsberg – dzielnica gminy Burgkirchen an der Alz w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Altötting
 Engelsberg – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Traunstein

Szwecja 
 Ängelsberg – miejscowość

Ukraina
 Engelsberg  – obecnie Angelówka (w 1939 roku Anielin)